Genocchi è il cognome di alcune personalità.

Angelo Genocchi (1817-1889), matematico italiano
Giovanni Genocchi (1860-1926), sacerdote italiano, missionario e conoscitore di lingue